Osoby:
 Alois Closs – austriacki teolog
 Hans Closs – niemiecki geofizyk

Zobacz też:
 Clos
 Kloss